Järnhästen kan syfta på:
Järnhästen (seriealbum) – ett seriealbum med Lucky Luke
Järnhästen (film) – en stumfilm av John Ford från 1924